Кастер има више значења:
 Округ Кастер (Јужна Дакота)
 Округ Кастер (Ајдахо)
 Округ Кастер (Колорадо)
 Округ Кастер (Монтана
 Округ Кастер (Небраска)
 Округ Кастер (Оклахома)
 Кастер (Вашингтон)
 Кастер (Монтана)
 Кастер (Мичиген)